Freie Wähler steht für:
 freie Wählergemeinschaften im Allgemeinen, siehe Wählergruppe

Parteien:

 Freie Wähler (Partei), auch Bundesvereinigung Freie Wähler, deutsche Partei mit Abgeordneten in verschiedenen Landtagen und 16 Landesvereinigungen, u. a.:
 Landesvereinigung Freie Wähler Bayern
 Freie Wähler Hessen
 Freie Wähler Mecklenburg-Vorpommern
 Freie Wähler Rheinland-Pfalz
 Freie Wähler in Thüringen
 Die Jugendorganisation der Partei Freie Wähler Junge Freie Wähler
 Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler, deutsche Partei mit Sitz im Landtag von Brandenburg
 Freie Wähler Deutschland (FWD), ehemalige deutsche Kleinpartei in Brandenburg und Berlin
 Zusammen für Brandenburg: Freie Wähler, Listenvereinigung zweier Kleinparteien in Brandenburg (2009)
 Freie Wähler Salzburg, aus der österreichischen Partei Team Stronach ausgetretener Landesverband

Zusammenschlüsse von Wählergruppen:
 Bundesverband der Freien Wähler, Dachverband von 10 Landesverbänden, u. a.:
 Freie Wählergruppe Rheinland-Pfalz
 Freie Wähler Landesverband Baden-Württemberg, aus dem Bundesverband ausgetreten
 Landesverband der Wählergemeinschaften Schleswig-Holstein, gehört nicht dem Bundesverband an
 Freie Bürger-Initiative Freie Wähler, siehe Freie Bürger-Initiative

einzelne Wählergruppen:
 BürgerBündnis freier Wähler, Wählergemeinschaft in Brandenburg (ab 1993)
 Freie Wähler – Burglengenfelder Wählergemeinschaft
 Freie Wähler Köln
 Freie Wähler Main-Kinzig-Kreis
 Freie Wählergemeinschaft Die Nationalen (1991–1997), Wählergemeinschaft in Berlin und Brandenburg
 Freie Wählergemeinschaft Trier, heute Unabhängige Bürgervertretung Trier
 Freie Wählergemeinschaft Ulm
Siehe auch:

 Freie Wähler Brandenburg (Begriffsklärung)